Acroricnus är ett släkte av steklar som beskrevs av Julius Theodor Christian Ratzeburg 1852. Acroricnus ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Acroricnus